Орел (Рим)
 Золотий орел (Росія)
 Опольський орел